Мотояма (Коті)
Мотояма — японське прізвище